Еладан и Елрохир () са фантастични герои от Средната земя на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Те са братя близнаци и синове на Елронд и Келебриан. Родени са през 130 г. от Третата епоха на Средната земя и имат по-малка сестра - Арвен.

Двамата брятя са приятели на дунеданците и помагат в защитета на Арнор след падането на северното кралство. Братята таят особена злоба към орките поради мъките, които е претърпяла тяхнта майка в ръцете на орките. Във Войната на Пръстена Еладан и Елрохир се сражават заедно с Арагорн в Гондор.

Както тяхната сестра и останалите полуелфи братята трябва да изберат между смъртността и безсмъртието. Никъде в произведенията за Средната земя не е записано какъв е техният избор. В бележки на Джон Р. Р. Толкин е записано, че на братята е разрешено да отложат своя избор.

Името на Еладан означава „човекоелф“ или по-точно „елф-дунеданец“. Името на Елрохир означава „елф-рицар“, заради неговите умения в боравенето с оръжия.

Еладан и Елрохир не присъстват в филмовта трилогия на Питър Джаксън Властелинът на пръстените.

Полуелфи от Средната земя
Персонажи от Властелинът на пръстените